Deenihan ist der Familienname folgender Personen:

 Jimmy Deenihan (* 1952), irischer Politiker
 Thomas Deenihan (* 1967), irischer Geistlicher, Bischof von Meath